František Procházka – hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Jiří Procházka – lottatore ceco di arti marziali miste
 Libor Procházka – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Martin Procházka – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Roman Procházka – calciatore slovacco
 Václav Procházka – calciatore cecoslovacco
 Zdeněk Procházka – calciatore cecoslovacco